Majuba kan avse:

 Majuba Lake, en sjö i Kanada
 Slaget vid Majuba Hill – ett slag i boerkriget 1881
 1321 Majuba, en asteroid i huvudbältet